Адамівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Адамівська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Адамівська волость — Чигиринського повіту Київської губернії.